GTM est un code qui peut signifier : 
 Guatemala, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.

GTM est un sigle qui peut signifier : 
 Graduate Texts in Mathematics, une collection de manuels de mathématiques ;
 Grands travaux de Marseille, une entreprise de travaux publics fusionnée dans le groupe Vinci en 2000 ;
 Grande traversée du Morvan, un itinéraire VTT traversant le massif du Morvan d'Avallon à Autun.

GTM est une abrévaiation qui peut signifier : 
 Gothminister, un groupe de musique.

Code